Il doppio del torneo di tennis Osaka Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Karol Beck e Cédric Kauffmann che hanno battuto in finale Laurence Tieleman e John van Lottum 7-5, 6-1.

Teste di serie 

 Tuomas Ketola /  Grant Silcock (quarti di finale)
 Aisam-ul-Haq Qureshi /  Orlin Stanojčev (quarti di finale)

 Amir Hadad /  Alexander Peya (quarti di finale)
 Mario Ančić /  Lovro Zovko (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Osaka Challenger 2002